Pioda ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Pioda (1848–1909), Schweizer Philosoph und Politiker
 Giovan Battista Pioda (1786–1845), Schweizer Anwalt, Militär, Politiker und Tessiner und Staatsrat
 Giovanni Battista Pioda (Vater), Schweizer Politiker, Mitglied der Tagsatzung
 Giovanni Battista Pioda (1808–1882), Schweizer Politiker
 Giovanni Battista Pioda (Diplomat, 1850) (1850–1914), Schweizer Diplomat
 Giuseppe Pioda (1810–1856), Schweizer Architekt und Ingenieur
 Luigi Pioda (1813–1887), Schweizer Anwalt, Richter, Diplomat, Politiker und Staatsrat
 Paolo Pioda (1818–1892), Schweizer Hochschullehrer und Forscher